Сафоновский — название населённых пунктов в России:

 Сафоновский — хутор в Урюпинском районе Волгоградской области.
 Сафоновский — посёлок в Знаменском районе Орловской области.

См. также 
 Сафоновский район
 Сафоновский сельский совет